Кубок Хопмана 2008 — это традиционный выставочный турнир на Кубок Хопмана, проведенный в 2008 году. Схема турнира такова, что 8 национальных команд (состоят из теннисиста и теннисистки), разбиты на 2 группы, в каждой из которых по системе «каждый с каждым» определяются победители, которые потом разыгрывают чемпионство в отдельном матче.

7 команд приглашают организаторы, а восьмая определяется в ходе мини-турнира среди азиатских сборных, проходящий по похожей схеме. В сезоне-2008 такой командой является  Сборная Тайваня.

Турнир-2008 — это юбилейный 20-й турнир по счёту, проводится с 29 декабря 2007 по 4 января 2008 на кортах Burswood Entertainment Complex в Перте, Австралия.

Посев участников 

1В связи с болезнью Серена Уильямс не смогла принять участие в первом поединке против сборной Индии. Вместо неё играла Меган Шонесси

Групповой раунд

Группа А

Общий зачёт

Сербия — Тайвань

Франция — Аргентина

Сербия — Франция

Аргентина — Тайвань

Сербия — Аргентина

Франция — Тайвань 

retired — отказ от продолжения борьбыw/o — выигрыш на отказе соперников

Группа B

Общий зачёт

США — Индия

Чехия — Австралия

США — Чехия

Австралия — Индия

США — Австралия

Чехия — Индия 

retired — отказ от продолжения борьбыw/o — выигрыш на отказе соперников

Финал

Сербия — США

Ссылки 
 Сайт турнира 

Австралия
Теннис
Январь 2008 года
2008